Lèlex (fill de Posidó).
 Lèlex (pare de Policàon).